Экономические показатели () — величины или количественные характеристики экономических явлений и процессов.

Определение 
Согласно БРЭ экономические показатели — это количественные характеристики явлений и процессов в экономике. Для оценки сложных экономических явлений и процессов используют систему экономических показателей.

Система экономических показателей 
Система экономических показателей состоит из:
 стоимостных и натуральных показателей;
 количественных и качественных показателей;
 объёмных и удельных показателей.

Макроэкономические показатели 

Важнейшими маркоэкономическими показателями являются те показатели, которые оказывают существенное влияние на развитие экономики либо существенное влияние которых на развитие экономики предполагается участниками рынка. Значимость ключевых экономических показателей особенно ощутимо при их публикации, что оказывает заметное непосредственное влияние на национальные или международные рынки ценных бумаг и облигаций, когда они отклоняются от ожиданий участников рынка. Эти ожидания заранее публикуются экономическими институтами, отделами экономических исследований в крупных банках и крупными коммерческими журналами.

Показатели объёма 
Показатели объёма предоставляют информацию о количественном развитии эталонного объекта.

Примеры:
 Безработица
 Количество новых заказов
 Объём промышленного производства

Индексы цен 
Индексы цен предоставляют информацию об уровне цен на товары или темпы их изменения.

Примеры:

 Курс акций
 Курс облигаций
 
 Инфляция (темп роста)
 Стоимость жизни
 
 Индекс потребительских цен
 Цены на продовольственные товарыl
 
 Цены на сырье
 Цены на золото
 Цены на нефть
 
 
 
 Валютный курс
 Индекс евро
 Индекс доллара

Опережающие индикаторы 

Опережающие индикаторы предоставляют информацию о будущем развитии экономической ситуации.

Примеры:

 Фондовый индекс
 
 Количество новых заказов
 Количество разрешений на строительство
 
 Индекс деловой активности
 Объёмы розничной торговли
 Объёмы роста денежной массы
 Индексы делового климата
 
   (Прогнозы строительных компаний США)
 
 Инвестиционные намерения
 Индекс потребительской уверенности
 
 Объёмы запасов товарно-материальных средств на складах
 
 Индексы деловой активности в логистике
 Baltic Dry Index (стоимость перевозок сухого груза морским путем)
  (транспортные компании США)
 
 
   
  
   
   
 
 Спред процентных ставок ()

Совпадающие индикаторы 
Совпадающие индикаторы показывают текущее состояние экономического развития. 

Примеры:

 Объемы текущего потребления
 Валовой внутренний продукт – ВВП (месячный) и/или валовой национальный доход
 Индекс человеческого развития (
 Объём промышленного производства
 Индекс промышленного производства
 
 Временная неполная занятость
 
 Цены
 
 Уровень процентных доходов

Запаздывающие индикаторы 
Запаздывающие индикаторы показывают, как проходило развитие экономики в прошлом.

Примеры:

 Безработица
 Занятость в отдельной отрасли
 Валовой внутренний продукт – ВВП (годовой) и/или валовой национальный доход
 Уровень инфляции
 Количество банкротств
 Изменение уровня заработной платы
 Изменение    
 
 Изменение 

Классификация некоторых индикаторов иногда затруднительна, как видно из валового внутреннего продукта (который относится к разным группам в зависимости от рассматриваемого периода).

Квалиметрический подход 
Обобщение количественных характеристик экономических явлений и процессов осуществляется с помощью квалиметрических методов: измерения, учёта, оценки, аналитического приравнивания, аналоговых построений.

Порядок расчёта экономических показателей определяется соответствующими в данной сфере законодательными и правовыми актами, правилами, стандартами, методическими рекомендациями и руководствами.

Типы экономических показателей 
Экономические показатели применяются в следующих областях:
 в бухгалтерском учёте количественные характеристики (актива, обязательства, капитала, дохода и прочие) определяются с помощью счётных и балансовых обобщений;
 в статистике индикаторы и показатели (ВВП, национальный доход, рыночная капитализация, дефлятор ВВП) определяются в абсолютных величинах (натуральных, трудовых, денежных единицах) и в относительных величинах;
 в планировании целевые, плановые, сметные, проектные, ожидаемые, предписываемые оценки определяются в стоимостных измерителях (стоимость компании, сумма дивидендов) и немонетарных показателях (доходность к погашению, внутренняя норма доходности и другие);
 при многомерных измерениях используют конструктивные экономические показатели (инвестиционный рейтинг, кредитный рейтинг, индекс цен, ренкинг).

Роль случайностей 

По мнению американского экономиста Нассима Талеба,  аналитики часто не учитывают особенности случайностей, которые характерны для многих экономических показателей. Случайности социально-экономической природы менее упорядочены и хуже поддаются отслеживанию, чем те, что описаны в учебниках по статистике. К таким случайностям Талеб относит явления типа «победитель получает все». Так около половины всей рыночной капитализации приходится на 0,25% компаний, котирующихся на мировых биржах; примерно половина всех книжных продаж приходится на долю менее 0,2% издаваемых книг; более половины продаж фармацевтической промышленности дают менее 0,1% лекарств и более половины убытков промышленности являются результатом менее 0,1% рискованных событий.

См. также 
 Технико-экономические показатели
 Финансовые показатели
 Индекс опережающих индикаторов Conference Board
 Проциклические и контрциклические переменные

Примечания

Литература 
 

Экономические термины
Экономические показатели
Макроэкономические показатели